Vitrac è il nome di alcuni comuni francesi:

Vitrac – Cantal
Vitrac – Dordogna
Vitrac – Puy-de-Dôme
Vitrac-en-Viadène – Aveyron
Vitrac-Saint-Vincent – Charente
Vitrac-sur-Montane – Corrèze

Pagine correlate
Roger Vitrac – scrittore francese (1899-1952)